Riverdale steht für:
 Riverdale (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 fiktiver Handlungsort in der bekanntesten Serie der Archie Comics

Riverdale ist der Name mehrerer Orte:

in Kanada
 Riverdale (Toronto)

in Neuseeland
 Riverdale (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Riverdale (Alabama)
 Riverdale (Arkansas)
 Riverdale (Colorado)
 Riverdale (Connecticut)
 Riverdale (Delaware)
 Riverdale (Florida)
 Riverdale (Georgia)
 Riverdale (Idaho)
 Riverdale (Illinois)
 Riverdale (Iowa)
 Riverdale (Kalifornien)
 Riverdale (Kansas)
 Riverdale (Maryland)
 Riverdale (Massachusetts)
 Riverdale (Michigan)
 Riverdale (Mississippi)
 Riverdale (Missouri)
 Riverdale (Montana)
 Riverdale (Nebraska)
 Riverdale (New Hampshire)
 Riverdale (New Jersey)
 Riverdale (New York)
 Riverdale (North Carolina)
 Riverdale (North Dakota)
 Riverdale (Ohio)
 Riverdale (Oregon)
 Riverdale (South Carolina)
 Riverdale (Tennessee)
 Riverdale (Utah)
 Riverdale (Virginia)
 Riverdale Gardens (Maryland)
 Riverdale Heights (Maryland)
 Riverdale Hills (Maryland)
 Riverdale Junction (North Dakota)
 Riverdale Park (Kalifornien)
 Riverdale Park (Maryland)
 Riverdale Station (Massachusetts)

Siehe auch:
 Riversdale